Az 1948. évi téli olimpiai játékokon a téli öttusa bemutató sportágként szerepelt. A nyári olimpiai játékok öttusa versenyszámához hasonlóan a téli öttusa is öt sportágból állt össze. A versenyen 5 nemzet 14 versenyzője vett részt.

A téli öttusa sportágai 
sífutás
sportlövészet
lesiklás
vívás
lovaglás

Eredmények 
Az egyes sportágakban elért helyezések pontszámoknak minősültek. Ezek összege hatátozta meg a végső sorrendet, a legalacsonyabb pontszámmal rendelkező versenyző nyerte a versenyt. Az időeredmények másodpercben értendőek.

10 km-es sífutás

Sportövészet

Lesiklás

Vívás

Lovaglás

Összesítés 
A táblázatban a versenyzők által, az egyes sportágakban elért helyezései, valamint az összesített pontszámuk olvasható.

Források 

Sportágak az 1948. évi téli olimpiai játékokon